Ričardas Berankis e Tejmuraz Gabašvili erano i detentori del titolo, ma Berankis ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo, mentre Gabašvili ha deciso prendere parte al contemporaneo Grand Prix Hassan II 2016.

In finale Bob Bryan e Mike Bryan hanno sconfitto Víctor Estrella Burgos e Santiago González con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (quarti di finale, ritirati)

 Eric Butorac /  Scott Lipsky (quarti di finale)
 Steve Johnson /  Sam Querrey (semifinale)

Alternate 
  Guido Andreozzi /  Nicolás Kicker (primo turno)

Wildcard 

  Marcus Daniell /  Artem Sitak (primo turno)

 Reilly Opelka /  Tommy Paul (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2016
ATP World Tour 2016